

Изменения в новом сезоне
В новом сезоне серия продолжила использовать те же самые машины, что и в прошлом году, согласно заморозке регламента, прошедшей после гонки в Нюрбургринге в 2009г. Это сделано с целью уменьшения расходов на новые машины (каждая до миллиона Евро) и с целью уравнивания циклов замены машин, с тем чтобы с 2011г. ввести новый регламент, который, к тому же, возможно привлечет и новых производителей. Из-за финансовых проблем владельцев трасс пришлось отменить этапы в Дижоне и Каталунье. Если испанский этап переехал в Валенсию, то найти замену Дижону оказалось не так просто. Вновь включен этап в Шанхае, на городской трассе, на этот раз как зачетный этап завершающий сезон. Из-за задержек с определением даты этапа он был перенесен на конец ноября, а на 31 октября в итоге решили поставить дополнительный этап в Адрии . Перед началом сезона организаторы приняли меры для уравнивания возможностей участников - все старые машины получили возможность сбросить еще по 5кг (всего 1025кг против 1050кг заводских машин), заодно было решено отказаться от системы балластов за успешное выступление. Четвертый сегмент квалификации был модифицирован и принял вид супер-поула - все участники проходили круги последовательно, после завершения попытки предыдущего участника, из-за этого были укорочены три других сегмента . Колин Коллес, в связи с участием в программе Ф1, а также в связи с нехваткой финансов, не стал выставлять свою команду, единственную полностью частную и оснащенную самыми старыми машинами. Чтобы довести число участников до оговоренных в контракте 18 машин, еще одну машину спецификации 2008 года выставил Мерседес. За Persson выступил Кон Фу Чен, ставший первым китайцем в ДТМ. Матиаса Лауду, не оправдавшего надежды сменил в команде Mucke Дэвид Култхард. Ушедшего из ДТМ Том Кристенсена в заводской команде сменил Оливер Джарвис, его место занял перешедший из Team Rosberg Майк Роккенфеллер, машину которого заняла Кэтрин Легг, перешедшая из Abt Sportsline и в свою очередь уступившая своё место Мигелю Молине, ставшему первым испанцем в ДТМ. На последний этап в Шанхае Дэррил О'Янг заменил Алекса Према в Ауди, который, таким образом, был уволен. После этапа в Дижоне Dunlop приняла меры по увеличению износостойкости покрышек. Дистанция почти всех гонок увеличилась, а необходимый остаток топлива снижен с 1,5 кг до 0,5 кг.. Презентация прошла не в Дюссельдорфе, а в Висбадене, собрав 110 тыс. зрителей. В России показ квалификаций и гонок осуществляется кабельным каналом Авто Плюс. Комментирует трансляции - Сергей Беднарук .

Пилоты и команды

Календарь и победители

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

 Личный и команды зачеты, таблица гандикапов
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM